Edward Wakefield kan syfta på bland andra:

* Edward Wakefield (1774–1854), engelsk filantrop och statistiker
 Edward Wakefield (1845–1924) nyzeeländsk politiker och journalist
 Edward Gibbon Wakefield (1796–1862), brittisk kolonialpolitiker med inflytande i södra Australien, Kanada och Nya Zeeland
 Edward Jerningham Wakefield (1820–1879), nyzeeländsk politiker och författare